Jassen steht für:

 Jassen, ein Kartenspiel; siehe: Jass
 Jassen, regionale Gruppe in Ungarn; siehe: Jász

Jassen ist der Name folgender Orte:
 Jassen (Plewen) (bulgarisch Ясен), Dorf in Bulgarien, Oblast Plewen
 Jassen (Widin) (bulgarisch Ясен), Dorf in Bulgarien, Oblast Widin
 Jassen, Dorf in der Woiwodschaft Pommern in Polen; siehe: Jasień (Czarna Dąbrówka)
 Jassen (Kalusch) (ukrainisch Ясень), Dorf in der Ukraine, Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kalusch
 Jassen (Poliske) (ukrainisch Ясен), ehemaliges Dorf in der Ukraine, Oblast Kiew, Rajon Poliske